Il doppio dell'Open Barletta 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Santiago Ventura e Rubén Ramírez Hidalgo erano i detentori del titolo, ma Ramírez Hidalgo quest'anno non ha partecipato.

Ventura Bertomeu ha fatto coppia con David Marrero e ha battuto in finale 6–3, 6–3 Ilija Bozoljac e Daniele Bracciali.

Teste di serie

 David Marrero /  Santiago Ventura (campione)
 Igor' Kunicyn /  Jurij Ščukin (primo turno)

 Flavio Cipolla /  Alessandro Motti (semifinali) 
 Marcelo Demoliner /  Rodrigo Guidolin (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open Barletta 2010